Příjmení Wiener nosí více významných osobností:

 Alfred Wiener (1885–1964) – německý Žid, který zasvětil svůj život dokumentování antisemitismu a rasismu v Německu a Evropě a také odhalování zločinů nacistického Německa
 Friedrich Wiener (1817–1887) – rakouský a český právník a politik německé národnosti
 Jan Wiener (1920–2010) – letec RAF z druhé světové války a politický vězeň komunistického režimu
 Lenka Wienerová (* 1988) – slovenská profesionální tenistka
 Norbert Wiener (1894–1964) – americký matematik

Související články 
 Wien

Německá příjmení
Židovská příjmení